
Molekulska formula -{C3H6}- se može odnositi na:

 Ciklopropan
 Propen